

Акой — аул, Кокпектинський район, Абайська область
 Акой — село, Шетський район, Карагандинська область